

Дани сећања 

1300-е пне.